Leisnig ist der Name von:
 Leisnig, Stadt an der Freiberger Mulde im Landkreis Mittelsachsen in Sachsen
 Burg Leisnig (Mildenstein) in Sachsen
 Leisnig (pleißenländisches Adelsgeschlecht), Dynastengeschlecht, Burggrafen auf Burg Leisnig (Mildenstein) in Sachsen
 Leisnig (merseburgisch-naumburgisches Adelsgeschlecht), im Merseburgischen und Naumburgischen begütertes Niederadelsgeschlecht; Burgmannen, d. h. Ministeriale der Burggrafen von Leisnig
 Leisnig (naumburgisches Adelsgeschlecht), im Naumburgischen begütertes Niederadelsgeschlecht; Burgmannen, d. h. Ministeriale der Burggrafen von Leisnig